Breve – valore di una nota musicale.
 Breve – termine araldico.
 Breve apostolico – documento pontificio.
 Breve – segno diacritico.